Maria Amélie av Bourbon-Orléans (), född 28 september 1865 i Twickenham i England, död 25 oktober 1951 i Le Chesnay i Frankrike, var den sista drottningen av Portugal som gift med kung Karl I.  Hon var regent under makens frånvaro 1895.

Biografi 

Hon var dotter till Ludvig Filip, greve av Paris och Marie Isabelle av Orléans. Hon föddes som "prinsessa av Orléans".

Hon gifte sig med kronprins Karl av Portugal den 22 maj 1866. Hon blev drottning när hennes make tillträdde tronen i oktober 1889.

Amelie dämpade den växande kritiken mot monarkin något genom sin personliga popularitet. Hon beskrivs som informell och mild och ägnade sig åt sociala projekt: hon bekämpade tuberkulosen, grundade apotek och sanatorier och välgörenhetsorganisationer. Hon mottog 1892 den Gyllene Rosen av påven.

Hon var intresserad av opera, teater och litteratur och målade. År 1895 fungerade hon som regent under makens utlandsvistelse. En luxuös kryssning år 1902 på Medelhavet orsakade dock mycket kritik. 

Hon blev änka 1908 efter attentatet då maken och den äldste sonen sköts under en procession och hon skyddade yngste sonen med sin kropp. Hon lämnade landet med sin familj vid revolutionen 1910, och levde resten av sitt liv i Frankrike. Under andra världskriget erbjöds hon att återvända till Portugal, men tackade nej. Hon besökte Portugal sista gången 1945.

Anfäder

Källor

Externa länkar 
 "A listing of the House of Orléans" på Genealogy av Miroslav Marek

Portugals drottningar
Födda 1865
Avlidna 1951
Kvinnor
Kvinnliga regenter under 1800-talet
Portugals regenter